Купата на УЕФА 1989/90 е 19-ото издание на този турнир.

Предварителен кръг

Първи кръг 

1 Първата среща се играе в Атард.
2 Реваншът се играе в Перуджа.
3 Реваншът се играе във Вльора.
4 Реваншът е прекратен в 104-тата минута при резултат 1:1, впоследствие УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Аустрия Виена.

Втори кръг 

5 Първата среща се играе в Перуджа.
6 Първата среща се играе в Цюрих.

Трети кръг 

7 Първата среща се играе в Перуджа.

Четвъртфинал 

8 Първата среща се играе в Перуджа.

Полуфинал 

9 Реваншът се играе в Перуджа.

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1989/90
 Купа на носителите на купи 1989/90

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1989/90

Лига Европа